Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1984 прошёл в городе Дулут (штат Миннесота, США) со 2 по 8 апреля 1984 года. Турнир прошёл в 26-й раз. США приняли мужской чемпионат мира в 3-й раз. В Дулуте турнир прошёл во 2-й раз.

Чемпионом мира стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победив в финале сборную Швейцарии со счётом 8:5. Третье место заняла сборная Швеции, четвёртое — сборная Канады (матч за бронзовые медали не проводился, сборная Швеции заняла 3-е место по более высокому месту на групповом этапе).

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за бронзовые медали не проводится, 3-е место присуждается той сборной из проигравших в полуфиналах, которая заняла более высокое место на групповом этапе.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная США (как сборная принимающей страны), сборная Канады (как ; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Майкл Райли), восемь европейских мужских сборных.

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за 4-е место и выход в полуфинал плей-офф.

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал плей-офф вышла сборная Норвегии.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Майк Хэй (сборная Шотландии).

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1984

Примечания 

Международные соревнования по кёрлингу в США
Международные спортивные соревнования в Миннесоте
Чемпионаты мира в США
Дулут
Апрель 1984 года